Busko-Zdrój (do 1870 gmina Wełecz, 1870–1927 gmina Busk; 1927–1954 gmina Busko) – gmina miejsko-wiejska w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

Siedziba gminy to Busko-Zdrój.

Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwały 32 274 osoby.

Struktura powierzchni 
Według stanu na 1 stycznia 2011 r. powierzchnia gminy wynosi 235,50 km², z czego miasto Busko-Zdrój zajmuje 12,28 km², zaś obszary wiejskie – 223,22 km².

Miejscowości

Sołectwa Gminy Busko-Zdrój 
W skład gminy wchodzi 65 miejscowości w 47 sołectwach.

Lista sołectw:

Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Gadawa, Galów, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowa Wieś, Nowy Folwark, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec, Żerniki Górne.

Demografia 

 Piramida wieku mieszkańców gminy Busko-Zdrój w 2014 roku.

Religia 
Na terenie gminy mieszczą się siedziby ośmiu parafii rzymskokatolickich, zboru Kościoła Zielonoświątkowego i zboru Świadków Jehowy.

Budżet 
Rysunek 1.1 Dochody ogółem w GiM Busko-Zdrój w latach 1995-2010 (w zł)

Rysunek 1.2 Wydatki ogółem w GiM Busko-Zdrój w latach 1995-2010 (w zł)

W 2010 r. dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 2 468,76 zł, zaś wydatki gminy – 2 524,20 zł.

Sąsiednie gminy 
Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pińczów, Solec-Zdrój, Stopnica, Wiślica

Przypisy